Bilo je nekoliko bitaka kod Soissonsa. 
bitka kod Soissonsa (486.), gdje su se sukobili Franci Klodviga I. i Sijagrijevi Galorimljani 
bitka kod Soissonsa (718.), gdje su se sukobili Neustrijanci s jedne strane protiv Akvitanaca i Austrazijaca
bitka kod Soissonsa (923.), gdje su se sukobili dvojica francuskih kraljeva, karolinškog Karla III. i robertovački Robert I.
bitka kod Soissonsa (1918.), bitka u prvom svjetskom ratu gdje su se sukobile američke i njemačke postrojbe